Mygale versicolor est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Mygale versicolor Walckenaer, 1837 est synonyme de Caribena versicolor (Walckenaer, 1837)
 Mygale versicolor C. L. Koch, 1842 nec Walckenaer, 1837 est synonyme d'Homoeomma nigrum (Walckenaer, 1837)

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Theraphosidae